6/12 kan syfta på:

 6 december
 12 juni (amerikanskt datumformat)